Ricardo Barreto Franco — senador brasileiro, mais conhecido como Ricardo Franco
Ricardo Franco Sierra — ator mexicano
Ricardo Franco de Almeida Serra — engenheiro e militar português

Desambiguações de antropônimos